Koei kan syfta på:
Kōei – en period i den japanska tideräkningen
Koei (företag) (egentligen Kōē, tidigare Kōei) – ett japanskt datorspelsföretag